Punnettia är ett släkte av slemmaskar. Punnettia ingår i familjen Drepanophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Punnettia